La expresión tómbola puede referirse a:

 Tómbola (juego), un sorteo en una feria.
Tómbola de cuyes, un sorteo habitual en las ferias de Perú.
Tómbola (1962), película de Luis Lucia, protagonizada por Marisol.
 Tómbola (1997-2004), programa de televisión de Canal Nou de España.
 Tómbola, barrio de la ciudad de Alicante.